Premijer Liga (2012/2013) — 19. edycja rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 4 sierpnia 2012 roku, a zakończył się 26 maja 2013 roku. Tytuł obroniła drużyna . Królem strzelców został Emir Hadžić, który w barwach klubu  zdobył 20 bramek.

Tabela

Strzelcy 

Źródło: Soccerway

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2012 w Bośni i Hercegowinie
2013 w Bośni i Hercegowinie